Fritz-Reuter-Preis steht für:

 Fritz-Reuter-Preis (DDR), Literaturpreis in der DDR 
 Fritz-Reuter-Preis (Hamburg), Literaturpreis der Carl-Toepfer-Stiftung in Hamburg
 Fritz-Reuter-Literaturpreis, Literaturpreis des Fritz-Reuter-Literaturmuseums in Stavenhagen, Mecklenburg-Vorpommern